Orden del Espíritu Santo es el nombre de varias órdenes religiosas y de caballería:

Una orden religiosa medieval: la Orden del Espíritu Santo.
Una orden de caballería de Francia creada por Enrique III de Francia Orden del Espíritu Santo.
Una orden de caballería medieval creada por Luis de Anjou, rey de Nápoles: Orden del Espíritu Santo del Nudo.